Faucher ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Faucher (1915–1992), kanadischer Ökonom und Historiker
 Éléonore Faucher (* 1973), französische Filmregisseurin
 Françoise Faucher (* 1929), französisch-kanadische Schauspielerin und Regisseurin
 Julius Faucher (1820–1878), deutscher Journalist, Freihändler und Manchester-Liberaler
 Léon Faucher (1803–1854), französischer Publizist und Staatsmann
 Louis-Eugène Faucher (1874–1964), französischer General
 Narcisse Henri Édouard Faucher (1844–1897), kanadischer Autor, Journalist, Offizier und Politiker, veröffentlichte unter dem Namen Faucher de Saint-Maurice